Tighzert peut désigner :

Toponymie 

 Tighzert, village de la commune de Beni Djellil,  située dans la wilaya de Béjaïa ;
 Tighzert, village de la commune de Beni Aïssi, située dans wilaya de Tizi Ouzou.